Caquetá může znamenat:
 Caquetá (řeka) — pojmenování řeky Japurá v Kolumbii
 Caquetá (departement) — departement v Kolumbii
 Caquetá (teritorium) — zaniklé teritorium v Kolumbii